Josh Hall (basket-ball) ;
 Josh Hall (football australien) ;
 Josh Hall (navigateur).